Ховар, Хабур:
 Реки
 Ховар (приток Тигра) — библейская река с истоком в горах Армении ().
 Ховар или Хабур (приток Ефрата) — река в Турции и Сирии, левый приток Евфрата.
  — река в Турции и Ираке, левый приток Тигра.
  — вади в Чаде и Судане, остаток исчезнувшего левого притока Нила.
 Другое
 «Ховар» — центральное государственное информационное агентство Таджикистана.